Вооружённые силы Южной Осетии — совокупность органов военного управления, войск и сил (вооружённые силы) Южной Осетии, предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности частично признанного государства.

ВС Южной Осетии насчитывают 1 250 человек в действующей армии и 15 тысяч человек в резерве. Согласно подписанному в 2017 году межгосударственному Соглашению, отдельные формирования Вооружённых сил Южной Осетии входят в состав Вооружённых сил Российской Федерации.

Создание 

Сначала в каждом районе Южной Осетии имелась своя вооруженная группа, «отряд самообороны», во главе с полевым командиром. Первым командующим вооруженными силами непризнанной республики стал Олег Тезиев. Первым министром обороны стал Валерий Хубулов. Первой общей вооружённой структурой был ОМОН, командиром которого был назначен полковник Вадим Газзаев. Всем вооружённым отрядам было предложено вступить в ОМОН. В каждом районе организовалось по роте до 60 человек. Самое крупное формирование насчитывало 200 человек. Помимо ОМОНа (численностью 200 человек), были созданы формирования специального назначения. Они успешно осуществляли специальные операции, в частности против грузинских гаубиц, которые обстреливали Южную Осетию. Им же впоследствии была захвачена и грузинская бронетехника. Впоследствии армию Южной Осетии пополнил дивизион самоходных орудий и другое оружие, захваченное жителями Северной и Южной Осетии при непосредственном участии Олега Тезиева во Владикавказе и на близлежащем военном складе.

Вооружённые Силы Южной Осетии перед Пятидневной войной 2008 года 
К началу новой войны с Грузией регулярная армия насчитывала 3 000 человек на вооружении армии Южной Осетии было: :
 15 основных танков Т-55, Т-62, Т-72 в основной массе Т-55, из них в боеспособном состоянии находилось всего пять изношенных Т-55 и один Т-72, которые и приняли участие в боевых действиях. На 2011 год все Т-55 находятся на консервации, используются один Т-72 и два трофейных Т-72SIM1.
 25 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и «Акация», на 2011 — 12 гаубиц «Акация»
 12 гаубиц «Д-30»
 6 (по данным Lenta.ru, 23) РСЗО "БМ-21 «Град», на 2011 год — 2 единицы
 4 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира»
 30 82-мм и 18 120-мм миномётов
 22 БМП-2
 14 БТР-70
 три зенитно-ракетных комплекса «Оса»
 три ракетно-пушечных комплекса «Тунгуска»
 6 комплексов «Стрела»
 10 спаренных зенитных установок ЗУ-23 (на 2011 год — 6 единиц, установленных на ГАЗ-66)
 Около 100 ПЗРК «Игла» (на 2011 год — около 20)
 50 ПТРК «Фагот» и «Конкурс» (на 2011 год)
 10 СПГ-9 (на 2011 год)

На вооружении Военно-воздушных сил республики находилось четыре (по данным Lenta.ru, три) вертолёта Ми-8. В настоящее время они практически небоеспособны. После окончания войны с Грузией и признания Россией независимости Южной Осетии произошло снижение численности личного состава и техники в вооружённых силах частично признанного государства.

Организация и вооружение

Организация 
 генеральный штаб
 два стрелковых батальона
 мотострелковый батальон
 взвод разведки
 рота МТО
 рота горного спецназа
 снайперская рота
 рота связи
 инженерная рота
 рота охраны
 батальон «Алания»
 рота почётного караула

Вооружение 
 3 танка (2 Т-72SIM1, 1 Т-72)
 3 Т-55 (на консервации)
 22 БМП-2
 14 БТР-70/БТР-80
 1 единица БРДМ-2
 +22 БМП и 18 БТР из батальона «Алания»
 12 единиц САУ «Гвоздика» 2С1
 12 единиц 122-мм гаубиц Д-30
 2 единицы РСЗО БМ-21 «Град»
 18 единиц 120-мм миномётов 2Б11 (2С12)
 30 единиц 82-мм миномётов 2Б14 «Поднос»
 10 единиц 73-мм станковых гранатомётов СПГ-9
 50 единиц ПТРК 9К111 «Фагот» и 9К113 «Конкурс»
 20 единиц ПЗРК «Игла»
 6 единиц ЗУ-23

Военно-учебные заведения 
С 1 сентября 2010 года в Цхинвале действует кадетское училище

В культуре 
 Фильмы
 2009 год — Олимпиус инферно
 2011 год — 5 дней в августе
 2012 год — Август. Восьмого

Примечания

Ссылки 

 Путин одобрил интеграцию военных Южной Осетии в Вооружённые силы России // Regnum, фев 2018

Вооружённые силы Южной Осетии